L'Ancylite è un minerale, che dà anche il nome all'omonimo gruppo di minerali.

Questo minerale si può suddividere a sua volta in:
Ancylite-(Ce) – quando contenente anche cerio.
Ancylite-(La) – quando contenente anche lantanio.